2 miejscowości w Polsce: 
 Soboklęszcz – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Sońsk 
 Soboklęszcz – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Joniec

Linki zewnętrzne